Makedonija je lahko:

 Makedonija - regija Balkanskega polotoka, ki obsega naslednje pokrajine oz. dele:
 Severna Makedonija - država, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (SR Makedonija), nekdaj imenovana tudi Južna Srbija
 Egejska Makedonija - pokrajina na severu Grčije, ki se deli v tri upravna okrožja:
 Zahodna Makedonija
 Osrednja Makedonija
 Vzhodna Makedonija in Trakija
 Pirinska Makedonija ali Vzhodna Makedonija - pokrajina na jugozahodu Bolgarije (okraj Blagoevgrad)
 Makedonija - antično kraljestvo